Доминиканская Республика принимали участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в третий раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года
1970-е годы в Доминиканской Республике